Le diable l'emporte est un roman de René Barjavel sorti en 1948.
 Le diable l'emporte est un roman de Sebastian Faulks sorti en 2008 et mettant en scène James Bond.